Сте́фани «Стеф» Ле Дрю (; ) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : золото (, ).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу